En Pologne, Sierosławice peut désigner :

 Sierosławice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Sierosławice, un village dans la voïvodie de Opole,
 Sierosławice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Sierosławice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.